Hofreuth ist der Ortsname von

 Hofreuth (Egglham), Ortsteil der Gemeinde Egglham, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Hofreuth (Irschenberg), Ortsteil der Gemeinde Irschenberg, Landkreis Miesbach, Bayern